Kis Ervin
 Kis Ervin (1930–1986) író, tanár
Kiss Ervin
 Kiss Ervin (1923–1991) kohómérnök, egyetemi tanár
 Kiss Ervin (1929–2019) erdélyi orvos